„Jesus” − włoski miesięcznik katolicki 
 Jesus – singel muzyczny Gackta
 Jesus – singel zespołu The Feederz

Zobacz też